Nahmias, Nachmias, Namias ou Nahamias peut faire référence à : 

 Nahmias, un personnage biblique du Livre de Néhémie,
 Albert Nahmias (1886-1979), le secrétaire et ami de Marcel Proust, frère d'Anita Nahmias
 Anita Nahmias (1891-1961), une patineuse artistique française, sœur d'Albert Nahmias
  (1964-), un avocat américain,
 Fabien Namias (né en 1971), un journaliste français fils de Robert Namias.
 Jean-François Nahmias (né en 1944), un écrivain français,
 Jean-Yves Nahmias (né en 1957), un évêque français,
 Lucienne Nahmias (1911-1949), Miss France 1931, 
 Nicolas Namias (né en 1976), un homme d'affaires français frère de Fabien Namias,
 Robert Namias (né en 1944), un journaliste de radio et de télévision français,

Voir aussi 
 Dino Bennamias, un résistant français (1923-2001),
 Jean-Luc Bennahmias, un journaliste et homme politique français né en 1954.
Patronyme juif